Edward Lipiński ist der Name folgender Personen:

* Edward Lipiński (Politikwissenschaftler) (1888–1986), polnischer Politikwissenschaftler 
 Edward Lipiński (Orientalist) (* 1930), polnisch-belgischer Orientalist